San Pascual (Batangas), een gemeente in de Filipijnse provincie Batangas.
 San Pascual (Masbate), een gemeente in de Filipijnse provincie Masbate.
 San Pascual (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Ávila in de regio Castilië en León.